Злата:

 Злата — женское имя, распространённое среди некоторых славянских народов и ашкеназских евреев.
 Злата Могленская (ум. 1795) — православная святая, почитаемая Сербской и Болгарской церковью как великомученица.
 Злата Огневич (род. 1986) — псевдоним украинской певицы И́нны Леони́довны Бордюг.

См. также